Веццано-Лигуре () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя.

Население составляет 7354 человека (2008 г.), плотность населения составляет 399 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 19020. Телефонный код — 0187.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna del Molinello), празднование 3 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.vezzanoligure.sp.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/